, est un seigneur du Rouergue né vers 1180 et mort après 1229. Fils de  et de Guillemette de Montpellier, il est membre de la famille de Roquefeuil-Anduze. Comme son père il portait le titre de vicomte, son frère Arnaud portait le titre de comptour.

Mariage 
 épouse en 1206 Dauphine de Turenne, fille de , vicomte de Turenne et de Dauphine d'Auvergne. De ce mariage naquirent plusieurs filles :

 Isabeau de Roquefeuil, mariée à , Comte de Rodez à qui elle apporte la vicomté de Creyssel et la baronnie de Meyrueis ;
 Raymonde de Roquefeuil, mariée à Bernard d'Anduze, baron de Florac en Gévaudan ;
 Delphine de Roquefeuil, qui sera religieuse puis Abbesse de Mègemont, en Auvergne ;
 Saure, probablement mariée avec , seigneur de Séverac, de Combret, de Canillac, de Caylus, de Montlaur...

Fiefs et possessions 
Fils aîné de , il hérite d'une grande partie des possessions de son père et notamment de la vicomté de Creyssel, la baronnie de Roquefeuil et la baronnie de Meyrueis.

Pour le remercier de son soutien, le comte de Toulouse lui offrit en fief le château de Brissac et le château de Ganges.

Avec son frère  , il est substitué à la seigneurie de Montpellier par leur tante Marie de Montpellier, reine d'Aragon, lors de deux testaments datant de 1209 et 1211 dans l'éventualité ou elle n'aurait pas d'enfants.

Croisade des Albigeois 
La croisade des albigeois (1209-1229) est une croisade proclamée par l'Église catholique contre le catharisme. L'hérésie était surtout implantée en Languedoc, lequel était dominé par deux familles, la maison de Toulouse et la maison Trencavel. N'ayant pas réussi à s'entendre pour faire front, le comte  fait amende honorable et se croise, tandis que Raimond-Roger Trencavel se prépare à se défendre contre la croisade.  fut un des principaux soutiens du Comte de Toulouse.

En 1215, il participe à Rome au quatrième concile du Latran pour dénoncer la violence de la croisade et prend la défense de , fils de Raimond-Roger Trencavel et prisonnier des croisés de . Il adressa son plaidoyer directement au pape  avec ces paroles :

.

Pour cette raison,  fut excommunié et dut se soumettre le 17 des calendes d' (c'est-à-dire le ) à Narbonne auprès du cardinal-légat du Pape. Il obtient son absolution après avoir remis en gage ses châteaux de Roquefeuil, Valgarnide, Caladon, Blanquefort, Caylus...

Activités 
En 1229, il accorde une charte de franchises à la communauté de Meyrueis. Parmi les différents droits, il institue un marché qui existe encore de nos jours, soit depuis près de 800 ans.

Comme son père,  bat monnaie à l'atelier de Sommières.

Mécénat 
Comme son père  et son frère ,  est un protecteur des troubadours qu'il accueille volontiers.

L'un d'entre eux, Daude de Pradas, fera référence à ses protecteurs dans une strophe de son poème Ab lo douz temps que renovella (Avec la douce saison qui se renouvelle):

Voir aussi

Articles connexes 
 Famille de Roquefeuil-Anduze
 Croisade des albigeois
 Familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Armorial des familles du Rouergue
 Armorial des familles du Languedoc

Lien externe 
 Site de l'Association Roquefeuil-Blanquefort

Notes et références 

Famille de Roquefeuil-Anduze
Naissance en 1180
Décès en 1226
Personnalité liée à l'Aveyron